S/S Monark kan avse:
S/S Monark (1917)
 S/S Monark (1938)